Le Ministère des Infrastructures et des Travaux publics est une entité gouvernementale guinéenne dont le ministre est Elhadj Gando Barry depuis le .

Titulaires depuis 2022

Références 

Infrastructures et des Transports publics